NMM ist die Abkürzung für:
 Narodowe Muzeum Morskie, Marine- und Schifffahrtsmuseum in Danzig/Polen
 National Music Museum in Vermillion, South Dakota
 National Maritime Museum in Greenwich, England
 Namenszusatz eines italienischen Schiffes der Marina Militare
 Neuromuskuläres Monitoring, siehe Relaxometrie
 Noduläres malignes Melanom, siehe Malignes Melanom
 Non Metallic Metal, eine Maltechnik insbesondere bei Tabletopfiguren

NMM